Прока́т:

 Прокат в металлургии — продукция, получаемая на прокатных станах путём прокатки.
 Прокат (железнодорожный транспорт) — нарушение геометрических параметров поверхности катания колёсной пары рельсового транспортного средства в виде желоба.
 Договор проката — соглашение о временном использовании движимого имущества за определенную плату.
 Прокат автомобилей
 Прокат велосипедов
 Прокат туристского снаряжения
 Кинопрокат (употребляется также «большой прокат») — демонстрация кинофильма на экране кинотеатров.
 Типографский прокат в полиграфии — процесс однократной печати типографского листа с помощью печатной формы.